Viglianesi – abitanti di Vigliano Biellese
Viglianesi – abitanti di Vigliano d'Asti